Maglic est un toponyme qui peut désigner :
 le Maglić, un sommet des Alpes dinariques situé de part et d'autre de la Frontière entre la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro ;
 Maglić, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bački Petrovac et dans le district de Bačka méridionale ;
 Maglič, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.